Numele Ion Gheorghe desemnează mai multe personalități:
Ion Gheorghe - poet și cercetător român
Ion Gheorghe (1893-1957) - general
Ion Gheorghe (n. 1999) - fotbalist 
Gheorghe Ion (n. 1923) - general